Суньяни может означать:

 Суньяни — город в Гане.
 Суньяни (река) — река, правый приток Тано.
 Суньяни (аэропорт) — аэропорт, обслуживающий город Суньяни.
 Епархия Суньяни — католическая епархия.